Ля́о Хуэ́й (, род. в мае 1942) — 2-й заместитель председателя ВК НПКСК (2003-2013), член ЦК КПК (1982—2012).

Член КПК с дек. 1965 года, член ЦК КПК 12—17 созывов.

Биография 
По национальности хань.

Окончил ракетно-инженерный факультет Харбинского военно-инженерного института, где учился в 1960-65 годах.

В 1965—72 гг. — техник ВВС НОАК. В 1972—75 гг. — представитель ВВС в инспекции ответственной за качество военной продукции на фабрике № 761. В 1975—83 гг. — штабной офицер НОАК. C 1983 г. 1-й заместитель, в 1984—97 гг. — директор канцелярии внешних китайских дел Госсовета КНР (:en:Overseas Chinese Affairs Office).

В 1997—2010 годах — начальник Канцелярии по делам Сянгана и Аомэня при Госсовете КНР.

В 2003—2013 гг. 2-й (по перечислению) заместитель председателя ВК НПКСК 10—11-го созывов.

Примечания

Источники 
 http://www.china.org.cn/china/CPPCC_anniversary/2009-09/17/content_18544358.htm
 https://web.archive.org/web/20131005010637/http://app1.chinadaily.com.cn/highlights/nbc/leaders/liaohui.html

Члены ЦК КПК
Зампреды ВК НПКСК